

Astronomie 
 Andel, cratère d'impact de la Lune

Toponyme 
 Andel, village du Brabant-Septentrional, Pays-Bas
 Andel, commune des Côtes-d'Armor, France
 Den Andel, village de Groningue, Pays-Bas

Homonymie de toponyme